Baronense – abitanti di Barão de Grajaú
Baronense – abitanti di Barão do Triunfo
Baronense – abitanti di Barão